Примера Дивизио 2003/04 () — девятый сезон чемпионата Андорры по футболу. В турнире приняло участие 8 клубов и проходил он с 21 сентября 2003 года по 4 апреля 2004 года. Чемпионом в третий раз в своей истории стал клуб «Санта-Колома» и получил право играть в еврокубках, в предварительном раунде Кубка УЕФА 2002/03. Серебряным призёром стал «Сан-Жулиа» и попала в первый раунд Кубка Интертото 2004. «Ранжерс» стал бронзовым призёром чемпионата. В Сегона Дивизио (второй дивизион) вылетела «Энгордань».

Лучшим бомбардиром стал Жорже Фелипе Са Силва из «Сан-Жулии», забивший 16 мячей.

Участники 

Число участников чемпионата Андорры было уменьшено по сравнению с предыдущим сезоном 2002/03 с 9 до 8.

Первый этап

Результаты матчей

Раунд плей-офф

Борьба за чемпионство

Борьба за выживание

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 2003/04 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 2003/04 на сайте soccerway.com
 Чемпионат Андорры 2003/04 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (2001—2010) на сайте webalice.it

2003/2004